Арос () — гавар в провинции Пайтакаран Великой Армении.

География 
Арос находился  на востоке Пайтакарана. С севера гавар граничил с Каган-ротом, с северо-востока с Атши-Багаваном, с юго-востока со Спандаран-Перожем, а с юго-западе была граница с Атропатеной.

См. также 
 Пайтакаран

Ссылки 
 Административное деление Великой Армении на сайте akunq.net
 Карта провинции Пайтакаран

Литература 
 
 Пайтакаран. «Вестник общественных наук» АН Арм. ССР, т. XII, с. 301—302
 Ինճիճյան Ղ., Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Վնտ., 1822
 Հարությունյան Բ., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի
 Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի, Երևան, 1963
 Ուլուբաբյան Բ.Ս., Դրվագներ Հայոց Արևելից կողմանց պատմության IV—VII դդ., Երևան, 1981

Примечания 

Гавары Пайтакарана